Termenul Lake St. Clair poate fi:
 Australia
 Lake St Clair (Tasmania) 
 Lake St Clair (New South Wales) 

 America de Nord
 Lake Saint Clair (America de Nord), parte a frontierei internaționale între Michigan (SUA) și Ontario (Canada), și care este deversarea apei din Lacul Huron
 Lake Saint Clair (Arizona), un lac de acumulare 1974
 Lake Saint Clair (Virginia)